Большое Вирандозеро — озеро на территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2 км², площадь водосборного бассейна — 11,8 км². Располагается на высоте 25,6 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные.

С северной стороны озера вытекает ручей Вирандозерский, втекающий с правого берега в реку Нермушу, впадающую в реку Руйгу, которая, в свою очередь, впадает в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

Ближе к северному берегу озера расположен один остров без названия.

У северо-западной оконечности озера проходит дорога местного значения  («Беломорск — Сумпосад — Вирандозеро — Нюхча»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001411102000009124.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Руйги
Озёра Беломорского района